Zaat (film), een film uit 1975.
Zaat (Lier), een wijk van de Belgische stad Lier.
Zaat (zandplaat), droogvallende zandplaten, waar vroeger schepen konden worden geteerd.